Zirnstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zirnstein (* 1899), deutscher Politiker (DBD), MdV
 Julia Zirnstein (* 1990), deutsche Fußballspielerin